Port lotniczy Siwa – lotnisko Egiptu, znajduje się na oazie Siwa.

Siwa